Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5, 6 и 8 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 400 метров являлся Уэйд ван Никерк из ЮАР.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышел 51 легкоатлет.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал. Стивен Гардинер побил собственный рекорд Багамских Островов, став первым легкоатлетом в истории страны, кто пробежал один круг по стадиону быстрее 44 секунд — 43,89.

Трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Лашон Мерритт занял в своём забеге предпоследнее место и досрочно лишился шансов завоевать медаль в беге на 400 метров на шестом подряд чемпионате мира. С 2007 года Мерритт не опускался ниже второго места на мировых первенствах, а в Лондоне почти секунду проиграл результату, позволявшему пройти в финал.

Во второй раз на чемпионатах мира в финал мужского бега на 400 метров не пробился ни один представитель Европы (впервые это произошло в 1993 году).

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 8 августа 2017 года. Южноафриканец Уэйд ван Никерк третий год подряд выиграл главный старт сезона. Действующий чемпион и рекордсмен мира уверенно защитил свой титул, став в финале единственным, кто пробежал быстрее 44 секунд. Стивен Гардинер, показавший лучшее время в полуфинале, выиграл серебро. 20-летний Абдалелах Харун за 100 метров до финиша бежал последним, но благодаря мощному ускорению отыграл пять позиций и завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег